Dix-Huit-Avril ou XVIII-Avril ou 18-Avril, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

18 avril,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés au travers de ces odonymes sont notamment :

En France, vers la fin de la seconde Guerre mondiale :

 Bombardement de Juvisy sur la gare de triage, le  à 23 heures 05 par les Alliés à Athis-Mons, dans l'Essonne.
 Bombardement dans la nuit du 18 au  par les Alliés sur la gare de Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Graphies en langue étrangère 
De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 18 de Abril » ou « Dieciocho de Abril »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Callejón) 18 de Abril », à Mazatlán, dans l'État de Sinaloa.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

La mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street View, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
18